Aliancensi – abitanti di Aliança do Tocantins
Aliancensi – abitanti di Aliança